Скит Святого Спиридона — ряд православных монастырей, освящённых в честь святителя Спиридона Тримифунтского.

 Скит Святого Спиридона — сербский монастырь в Гайльнау в Германии.
 Скит Святого Спиридона — греческий монастырь на острове Хейбелиада в Турции.